Тетея - деревня в Катангском районе Иркутской области

География 
Деревня находится на реке Тетея

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 37 человек, из них 27
мужчин и 10 женщин

Власть 
Деревня в административном плане относится к Ербогаченскому муниципальному образованию Катангского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района